Фридрих Густав:
 Келети, Густав Фридрих
 Розен, Густав Фридрих
 Крафт, Эдуард Фридрих Густав
 Клемм, Фридрих Густав
  — профессор Пражского университета